Naselje u Hrvatskoj:

 Sovjak (Suhopolje), naselje u općini Suhopolje, Virovitičko-podravska županija

Naselja u Sloveniji:

 Sovjak (Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija), naselje u općini Sveti Jurij ob Ščavnici
 Sovjak (Trnovska vas, Slovenija), naselje u općini Trnovska vas